Labuhan (ritueel),  feest van de koningin van de Zuidzee
 Labuhan (Brondong), plaats in Indonesië
 Labuhan (Pesisir Utara), plaats in Indonesië
 Labuhan (Mancak), plaats in Indonesië
 Labuhan (Sreseh), plaats in Indonesië
 Labuhan (Sepulu), plaats in Indonesië